

Earlville, une banlieue de Cairns, dans le Queensland.

Earlville, une ville du comté de Delaware, en Iowa.
 Earlville, une ville du comté de LaSalle dans l'Illinois.
 Earlville, un village de l'État de New York.